Dr. Nikola I er en dansk stumfilm fra 1909, der er instrueret af Viggo Larsen. Filmen er den første af tre film fra 1909 med August Blom som Dr. Nikola.

Handling

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1909